Kuti bezeichnet:
 das alte Königreich Kutei auf Borneo
 den Wohnraum der Mönche in einem buddhistischen Tempel, siehe Kuti (Tempel)
 ein Dorf in der bosnischen Gemeinde Mostar, siehe Kuti (Mostar)
 ein Dorf in der montenegrinischen Gemeinde Andrijevica, siehe Kuti (Andrijevica)
 ein Dorf in der montenegrinischen Gemeinde Herceg Novi, siehe Kuti (Herceg Novi)
 einen See in der kroatischen Gemeinde Zažablje, siehe Jezero Kuti

Kuti ist der Familienname folgender Personen:
 Bekololari Ransome-Kuti (1940–2006), nigerianischer Politiker und Menschenrechtler
 Fela Kuti (1938–1997), nigerianischer Musiker
 Femi Kuti (* 1962), nigerianischer Musiker
 Funmilayo Ransome-Kuti (1900–1978), nigerianische Politikerin und Feministin
 Rita Kuti-Kis (* 1978), ungarische Tennisspielerin
 Sándor Kuti (1908–1945), ungarischer Musiker
 Seun Kuti (* 1983), nigerianischer Sänger, Saxophonist und Bandleader

Siehe auch:
 Kuty (Begriffsklärung)
 Kouty
 Cuti
 Couty